«Кладно» — чешский футбольный клуб из одноимённого города, выступающий в Четвёртой лиге.

Прежние названия 
 1903 — СК Кладно ()
 1948 — ЗК Оцеларни Кладно ()
 1948 — Сокол Оцеларни Кладно ()
 1953 — ТЕ Баник Кладно ()
 1957 — ТЕ СОНП Кладно ()
 1977 — ТЕ Полди СОНП Кладно ()
 1989 — ТЕ Полди Кладно ()
 1992 — СК Агрокс Кладно ()
 1994 — 1 ФК Террекс Кладно ()
 1996 — СК Кладно ()

Достижения 

 Первая лига Чехословакии
 3-е место в сезонов 1933/34, 1946/47, 1946/47
 Вторая лига Чехословакии
 чемпион 1925, 1947/48, 1951, 1959/60
 2-е место (переход в Первую лигу)1968/69
 Вторая лига Чехии
 чемпион 2005/06
 Кубок Чехии
 финалист 1975/76

Участие в Еврокубках

Известные футболисты 
 Франтишек Клозе
 Ян Сухопарек
 Вацлав Шрейер
 Отакар Шквайн

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 Сайт Футбольной ассоциации Чехии (FAČR)

Футбольные клубы Чехии
Кладно